Порядок Шарковского — упорядочение натуральных чисел, связанное с исследованием периодических точек динамических систем на отрезке или на вещественной прямой.

История 

Исследуя унимодальные отображения, в частности, квадратичное отображение, А. Н. Шарковский в 1964 году обнаружил, что в области «хаоса» на соответствующей бифуркационной диаграмме имеются так называемые «окна периодичности» — узкие интервалы значений параметра , в которых существуют периодические движения; им и соответствуют переходы в порядке Шарковского. В частности, двигаясь в нижней строке против направления стрелок от 1, мы проходим каскад удвоений периодов Фейгенбаума.

Формулировка 
Для целых положительных чисел  и  мы будем писать , если динамическая система на отрезке или прямой, имеющая точку наименьшего периода a, имеет и точку наименьшего периода b.

Теорема Шарковского утверждает, что таким образом задаётся полный порядок на множестве натуральных чисел, устроенный следующим образом:

 → 3 → 5 → 7 → 9 → 11 → 13 → …
 → 3×2 → 5×2 → 7×2 → 9×2 → 11×2 → 13×2 → …
 → 3×2² → 5×2² → 7×2² → 9×2² → 11×2² → 13×2² → …
 …………………………………
 → 2n → 2n−1 → … → 25 → 24 → 2³ → 2² → 2 → 1.

В верхней строчке выписаны в порядке возрастания все нечётные числа, кроме 1, во второй строке — произведения нечётных чисел (кроме 1) на 2, в третьей — произведения нечётных чисел на 2², в k-й строке сверху — произведения нечётных чисел на . Наконец, в последней (нижней) строке представлены чистые степени двойки.

Период 3 влечёт хаос 
В частности, число 3 — наибольшее в смысле этого упорядочения, поэтому наличие точки периода 3 влечёт за собой наличие точки с любым периодом. Часто этот частный случай сокращённо формулируют как «период 3 влечёт хаос».
Случай периодической точки периода 3 — наиболее содержательный.
В случае наличия точки периода 3 можно утверждать «хаотичность» системы и в других смыслах; например, топологическая энтропия системы будет положительна.

Набросок доказательства 
В этом случае найдутся различные точки , для которых
 
Можно без ограничения общности считать, что .

Тогда для отрезков  и  выполнено
 

Отсюда несложно вывести, что для любого конечного слова , составленного из нулей и единиц и не содержащего двух нулей подряд, найдётся такой интервал , что
 
 

Отсюда уже несложно построить периодическую точку любого периода : достаточно взять в алфавите из нулей и единиц любое периодическое слово  наименьшего периода  без двух нулей подряд.
Для соответствующего ему отрезка  выполнено
 
поэтому в этом отрезке найдётся периодическая точка соответствующего периода.
Наконец, в терминах символической динамики (для разбиения , , дополнение) её судьба это последовательность , у которой  является наименьшим периодом, поэтому  является наименьшим периодом и для построенной точки.

Литература

Ссылки 
 

Теория хаоса
Динамические системы